DCJ steht für:
 Deutsche Chorjugend, Interessenvertretung der singenden Jugend in Deutschland
 Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu, eine römisch-katholische Ordensgemeinschaft

DCJ